Copa del Atlantico 1976- trzecią (zarazem ostatnią) edycję turnieju piłkarskiego Copa del Atlantico zorganizowano w 1976 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Mecze reprezentacji Argentyny z Paragwajem rozgrywane były także w ramach turnieju Copa Felix Bogado 1976, mecze Argentyny z Brazylią w ramach Copa Julio Roca 1976, zaś spotkania Argentyny z Urugwajem, odpowiednio w ramach Copa Lipton i Copa Newton 1976

Końcowa tabela 

 
Zwycięzcą turnieju Copa del Atlantico 1976 została reprezentacja Brazylii.

Copa del Atlantico
1976 w piłce nożnej